

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Raduń – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany 
 Raduń – wieś w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Wielowieś
 Raduń – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno 
 Raduń – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice
 Raduń – osada wsi Zatoń Dolna w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna

Miejscowości na świecie 
 Raduń – osiedle typu miejskiego na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, siedziba sielsowietu raduńskiego
 Raduń – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim
 Raduň – miejscowość w Czechach

Jeziora w Polsce 
 Raduń – jezioro na Równinie Charzykowskiej, w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany;
 Raduń – jezioro na Pojezierzu Choszczeńskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno;
 Raduń – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Inne  
 Raduń – uroczysko w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Raduń – przystanek kolejowy
 Raduń – struga w Dolinie Dolnej Odry między wsią Święta (województwo zachodniopomorskie) a miastem Police
 Raduń – dzielnica Wałcza
 Raduń– wyspa przy Odrze, w Dolinie Dolnej Odry